Der Name Gsteig steht für verschiedene Orte:

 Gsteig bei Gstaad, Gemeinde im Amtsbezirk Saanen, Kanton Bern, Schweiz
 Gsteig, Ortsteil von Gsteig bei Gstaad
 Gsteig, Ortsteil von Montan, Südtirol
 Kirche Gsteig, Kirche im Gemeindegebiet Gsteigwiler, Schweiz
 Gsteig (Lechbruck am See), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern, Deutschland

Siehe auch:
 Gstaig